Henoch, także Chanok (hebr. חֲנוֹךְ – Chanoch) – postać biblijna, syn Kaina występujący w Księdze Rodzaju (Rdz. 4).

Życiorys

Henoch w Biblii 
Henoch urodził się w kraju Nod, gdzie Kain udał się na wygnanie po dokonanym zabójstwie. Jego matką była jedna z córek Adama i Ewy, jednak jej imię nie zostało wymienione. Był ojcem Irada (Rdz. 4:18, Księga Jubileuszów 4:9).

Miasto Henoch 
W Księdze Jubileuszów opisane jest, że ojciec Henocha, Kain, 5 jubileuszów po jego narodzinach zbudował biblijne miasto nazwane po imieniu syna, Henoch. O istnieniu tego miasta wspomina także biblijna Księga Rodzaju (1 Mojż. 4:17, Księga Jubileuszów 4:9):

Rodzina 

Postacie Starego Testamentu